Schwar ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Schwar (1884–1943), Schweizer Politiker
 Wilhelm Schwar (1860–1943), deutscher Kunstmaler

Siehe auch
 Schwaar